COP, Cop o CoP puede referirse a:

 Signo representativo del Peso colombiano.
 Consejo de Obras Públicas, órgano técnico-asesor del Gobierno de España.
 Comité Olímpico Peruano (COP).
 Comité Olímpico de Portugal.
 COP Conference Of the Parties o Conferencia de las partes en español, órgano rector de ciertas convenciones internacionales, como las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
 Colegio Oficial de Psicólogos.
 Comunidades de práctica (CoP).
 Contaminante orgánico persistente.

 Cop, en inglés, comúnmente referido a un oficial de policía.

Películas 
 Cops (cortometraje), comedia muda estadounidense protagonizada por Buster Keaton.
 The Cop, película francesa Un flic de 1972 titulada en español Crónica negra y alternativamente titulada así.

Tecnología 
 COP, Computer Operating Properly o temporizador COP, que en español se traduce como Perro guardián (electrónica).
 Coefficient Of Performance (en inglés Coeficiente de Rendimiento): véase COP (térmico)

Acrónimos